Иккер (, устар. Укер ) — река на северо-востоке Германии

История 
Река протекает по современным немецким землям Бранденбург и Мекленбург-Передняя Померания, недалеко от польской границы, исток реки — у местечка Фредевальде, ранее относившегося к прусской провинции Бранденбург. .

Этимологически название реки происходит от славянского «извилистая». От этого названия происходит как имя славянского племени укране, обитавшего в районе реки в VI—XII веках, так и наименование всего края Уккермарк (Укермархия).

Исток реки находится вблизи села Теммен (). Затем река течёт в северном направлении, проходя через два озера — Обериккерзе и Унтериккерзе, в другом источнике указано что протекает через озера Оберукер, Стреловер и Унтерукер, а затем, впадает в Щецинский залив, близ Укермюнда в небольшую гавань, после прохождения города Иккермюнде (Уккермюнда). Начиная от Пасевалка, на протяжении 35 километров — судоходна.

Примечания

Литература 
 Heinrich, Gerd Handbuch der historischen Stätten Deutschlands, Band 10, Berlin und Brandenburg. — С. 563. — Stuttgart: Alfred Kröner Verlag, 1973. ISBN 978-3-520-31103-0.
 Leciejewicz, Lech Słowianie zachodni: z dziejów tworzenia się średniowiecznej Europy. — Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989. ISBN 83-04-02690-2.

Реки, впадающие в Балтийское море
Реки Бранденбурга
Реки Мекленбурга-Передней Померании